Парк Слави — назва парків із меморіальними комплексами в низці населених пунктів України.

 Парк Слави — парк у м. Біла Церква Київської області
 Парк Слави — парк у м. Жовті Води Дніпропетровської області
 Парк Слави — парк у м. Каховка Херсонської області
 Парк Слави — парк у смт Козельщина Полтавської області
 Парк Слави — парк у Херсоні

 Парк Слави — колишня назва Старого парку в Тернополі

Див. також 
 Парк Партизанської слави
 Парк Вічної Слави (Київ)

Парки
Багатозначні терміни: урбаноніми